Kingstown
Kingstown (Carolina do Norte)
Kingstown (Maryland)

Desambiguações de topônimos